Die Football League First Division 1937/38 war die 46. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 28. August 1937 und endete am 7. Mai 1938.

Der FC Arsenal gewann mit einem Punkt Vorsprung vor Wolverhampton Wanderers seine mittlerweile fünfte englische Meisterschaft. Beide Aufsteiger Leicester City und FC Blackpool konnten die Klasse halten; stattdessen mussten Titelverteidiger Manchester City und West Bromwich Albion den Gang in die Second Division antreten. Diese zwei Vereine sollten in der Folgesaison durch die beiden Zweitligaaufsteiger Aston Villa und Manchester United ersetzt werden.

Abschlusstabelle 
!!EgS
||29
||24
||23
||23
||23
||19
||25
||27
||24
||28
||29
||26
||26
||23
||28
||22
||25
||25
||22
||25
||27
||25

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Die Meistermannschaft des FC Arsenal 
In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1937/38 für den FC Arsenal in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt, als letztes die Anzahl aller Erstligaspiele bis dahin. Die Spieler des FC Arsenal hatten am Ende der Saison insgesamt 2960 Erstligaspiele bestritten.

Literatur 
 Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.
 Fred Ollier: Arsenal A Complete Record. 4th edition. Breedon, Derby 1995, ISBN 1-85983-011-0.

Weblinks 
 England 1937-38 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise 

1937/38
Fußballsaison 1937/38